Гельсінгборг (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Гельсінгборг — місто у Швеції, у лені Сконе.

 Гельсінгборгс ІФ — футбольний клуб із однойменного міста в Швеції.